Râul Cladova se poate referi la:

 Cladova - afluent al râului Bega
 Cladova - afluent al Mureșului

Vezi și 
 Cladova (dezambiguizare)

Toponime românești